Tikhov steht für:

 Gawriil Adrianowitsch Tichow ( Gavriil Adrianovich Tikhov; 1875–1960), Astronom
 Tikhov (Mondkrater)
 (2251) Tikhov, Asteroid des mittleren Hauptgürtels